Jméno Vísky nese více míst.

Sídla:
 Vísky (okres Blansko) – obec v okrese Blansko
 Vísky (okres Rokycany) – obec v okrese Rokycany
 Vísky (Římov) – osada, součást obce Římov v okrese Třebíč

Zámky:
 Vísky (zámek) v Trnové v okrese Plzeň-sever